Люлин — топоним в Болгарии:
 Люлин — горный массив;
 Люлин — крупнейший административный район Софии;
 Люлин (станция метро) — в Софии;
 Люлин (Перникская область) — село;
 Люлин (Ямболская область) — село;
 Люлин (автомагистраль) — автомагистраль (номер A6).

Люлин — русская фамилия:
 Люлин, Евгений Борисович (род. 1957) — российский политик.
 Люлин, Павел Борисович — российский учёный.
 Люлин, Павлин Алексеевич (1914—1974) — Герой Советского Союза.